Углече Поле:
 Углече Поле — древнее название Углича
 Углече Поле — торговая марка
Углече Поле — историко-краеведческий и литературный журнал